Chaim Pinchas Scheinberg (1910-2012), rabbin orthodoxe, haredi, Rosh yeshiva et Posek américain et israélien, d'origine polonaise
 Katya Scheinberg, mathématicienne russo-américaine

Homonymie de patronyme
Patronyme germanique
Patronyme juif